Il doppio del torneo di tennis Springfield Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Ion Țiriac e Guillermo Vilas 7–6, 6–2.

Teste di serie 
 Bob Hewitt /  Frew McMillan (campioni)
 Stan Smith /  Erik Van Dillen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Springfield International Tennis Classic 1977